Чемпионат мира по снукеру 2016 (, также известен как 2016 Betfred World Snooker Championship — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый турнир по снукеру сезона 2015/2016, который проходил с 16 апреля по 2 мая 2016 года в театре «Крусибл» (Шеффилд, Англия). Победителем этого турнира стал Марк Селби, который победил Дина Цзюньхуэйа со счётом 18–14. Это была вторая победа Селби в чемпионате мира, первый был в 2014 году, когда победил Ронни О’Салливана с тем же счётом.

В предыдущем году чемпионом мира был Стюарт Бинэм, который в этом году проиграл в матче первого раунда Алистеру Картеру со счётом 9–10, пополнив число чемпионов — жертв «проклятия „Крусибла“».

Призовой фонд 
Общий призовой фонд был поднят до £1 500 100 с предыдущих £1 364 000. Текущий призовой фонд является самым большим за всё время проведения соревнований по снукеру.
 Победитель: £330 000
 Финалист: £137 000
 Полуфиналист: £66 000
 Четвертьфиналист: £33 000
 1/16: £22 000
 1/32: £13 250
 1/48: £9 900
 1/80: £6 600
 Высший брейк вне телетрансляции: £1 000
 Высший брейк во время телетрансляции: £10 000
 Всего: £1 500 100

Основной турнир 
Ниже представлены результаты финальной стадии турнира. Числа в круглых скобках после имён игроков обозначают их номер посева на турнире (всего в финальной стадии участвуют 16 «сеяных» игроков, и 16 игроков, прошедших квалификационный турнир).

Примечания

Ссылки 
 Home — World Snooker 
 Betfred World Championship (2016) — snooker.org 

Чемпионат мира по снукеру
2016 год в снукере
Апрель 2016 года
Чемпионаты мира в 2016 году